L'Obert d'Estoril 2017, oficialment conegut com a Millennium Estoril Open 2017, és una competició tennística professional que es juga sobre terra batuda i està inclosa en les sèries 250 de l'ATP. La tercera edició del torneig es va celebrar entre el 29 d'abril i el 7 de maig del 2017 al Clube de Ténis do Estoril de Cascais, prop d'Estoril, Portugal.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2017
ATP World Tour 2017